The Desert Rat – cortometraggio del 1916 diretto da Romaine Fielding
The Desert Rat – cortometraggio del 1919 diretto da Leon De La Mothe